Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Baur e Jens Knippschild che hanno battuto in finale George Bastl e Michel Kratochvil 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Rodolphe Gilbert /  Jérôme Golmard (semifinali)
 Patrick Baur /  Jens Knippschild (Campioni)

 Sander Groen /  Petr Luxa (primo turno)
 Dinu Pescariu /  Attila Sávolt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1996